zmienna zależna – w matematyce zmienna będąca funkcją innej zmiennej,
 zmienna zależna – w rachunku prawdopodobieństwa zmienna losowa na którą ma pewien wpływ inna,
 zmienna zależna – w analizie regresji (statystyka), inna nazwa zmiennej objaśnianej (endogenicznej).
 zmienna zależna – w psychologii